

Cinéma 
Tormento est le titre de plusieurs films :
 Tormento est le titre original d'un film italien réalisé par Raffaello Matarazzo, sorti en 1950 (en France, sous le titre Bannie du foyer) 
 Tormento est un film brésilien réalisé par Özen Sermet, sorti en 1972.
 Tormento est un film espagnol réalisé par Pedro Olea, sorti en 1974.

Divers 
 Tormento (Massimiliano Cellamaro, 1975-...) est un rappeur italien